Servas International – rete internazionale di ospitalità, associazione per la costruzione della pace
 Servas (Ain) – comune francese
 Servas (Gard) – comune francese